

Arte 
 International Klein Blue – tonalità di colore blu oltremare

Astronomia 
 12045 Klein – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1997

Aziende 
 Calvin Klein – marchio di abbigliamento statunitense, fondato nel 1968

Cinema 
 Mr. Klein – film del 1976 diretto da Joseph Losey

Economia 
 Modello di Klein-Monti – modello di comportamento di una banca in regime di monopolio

Geografia 
 Klein – località degli Stati Uniti d'America, in Montana
 Groß Klein – quartiere della città tedesca di Rostock
 Lütten Klein – quartiere della città tedesca di Rostock

Matematica e fisica
 Bottiglia di Klein – superficie matematica non-orientabile di genere 2
 Equazione di Klein-Gordon – in meccanica quantistica è la versione relativistica dell'equazione di Schrödinger
 Gruppo di Klein – gruppo matematico Z2 × Z2
 Modello di Klein – modello di geometria iperbolica introdotto da Eugenio Beltrami
 Paradosso di Klein – soluzione del problema dello scattering di un elettrone su una barriera di potenziale
 Teoria di Kaluza-Klein – tentativo di unificazione del campo gravitazionale con il campo elettromagnetico

Medicina 
 Sindrome di Franceschetti-Klein – patologia autosomica dominante
 Sindrome di Kleine-Levin – disturbo del sonno, ipersonnia ricorrente

Persone

Sport 
 ZVC Klein-Brabant – squadra belga di calcio a 5 fondata nel 2005